

Geografia 
 Loud – township della Contea di Montmorency, Michigan (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Loud – album di Timo Maas del 2002
 Loud Records – etichetta discografica statunitense
 Loud – album di Rihanna del 2010
 Loud – EP degli R5 del 2013
 Loud – singolo degli R5 del 2013

Altro 
 Loud. – abbreviazione standard dell'autore botanico John Claudius Loudon